John Freeman peut désigner :

Politiciens

  (1817–1886), représentant américain du Mississippi ;
  (1835–1890), homme politique canadien ;
  (1894–1970), homme politique australien ;
 John Freeman (1915-2014), parlementaire, diplomate et ministre britannique ;
  (1954-), membre de la Chambre des représentants du Wyoming.

Sportifs

  (John Frank Freeman, 1871–1949), joueur de baseball américain
  (1883–1958), joueur de cricket anglais
  (1901–1958), joueur de baseball américain
  (1934–2017), Welsh rugby union and professional rugby league footballer
  (1935-), connu sous le nom de John Freeman, joueur de cricket du Queensland
  (2001-), footballeur anglais

Écrivains et éditeurs
 John Freeman (1880–1929), poète anglais
 John Freeman (1903–1950), auteur pseudonyme de l'essai Can Socialists Be Happy ?, maintenant attribué à George Orwell  
 John Freeman (1960-) auteur et éditeur travaillant pour Marvel UK 
 John Freeman (1974-), critique littéraire américain et ancien rédacteur en chef de Granta.

Autres
  (1832–1913), soldat de l'armée britannique, récipiendaire de la Victoria Cross
 John Freeman (1916–2010), animateur de personnages américain pour Disney, Marvel Studios et autres
  (1933–2014), neurologue pédiatre américain
  (1933–2011), dirigeant syndical d'Irlande du Nord
  (1951-), diplomate britannique, gouverneur des îles Turks et Caicos
  (1959-), artiste et professeur de nouveaux médias
 John Freeman, propriétaire de la défunte compagnie britannique de croisières 
  (1855–1932), ingénieur civil américain
Deux des descendants supposés de Charles Ferdinand d'Artois (1778-1820), voir Freeman de Bourbon
 John Freeman (1804-1866)
 John William Freeman (1902-1968)

Voir aussi
Jack Freeman
Jonathan Freeman
John Freeman-Mitford
 , acteur et comédien britannique